Бе́рнхард Ве́ртеман (; ) — швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Швейцарии участник  и . .

Играл на позиции четвёртого, был скипом команды.

В настоящее время является тренером команды скипа Янника Шваллера, с этой командой как сборной Швейцарии принимал участие как тренер в международных турнирах, включая .

Достижения 
 : золото (2003), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 Bernhard-Werthemann in XING ⇒ in Das Örtliche
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швейцарии